Isla Arena steht für:

 Isla Arena (Kolumbien), Insel der Islas del Rosario
 Isla Arena (Mexiko), Halbinsel im Golf von Mexiko im Bundesstaat Campeche
 Isla Arena (Ort), Ort auf der gleichnamigen Halbinsel im mexikanischen Bundesstaat Campeche